Citizen est un mot anglais qui signifie citoyen.

Arts
Citizen Kane est un film américain d'Orson Welles sorti en 1941.
Citizen Dog  est une comédie thaïlandaise réalisée par Wisit Sasanatieng en 2004.
Citizen Toxie est le quatrième film de la série , sorti en 2000.
Citizen Records est un label indépendant français de musique électronique, fondé en 2001
 Citizen est un groupe de rock américain.
 The Citizen's Band est un groupe de musique français.

Média 
La citizen-band ou CB  est une bande de fréquence radio ouverte à tous.
The Citizen est un quotidien national d'Afrique du Sud de langue anglaise fondé en 1976.
Le Ottawa Citizen, fondé en 1845, est un quotidien anglophone basé à Ottawa, Canada.

Entreprise
Citizen est une entreprise japonaise d'horlogerie.

Autre 
Le Daejeon Citizen est un club de football coréen fondé en 1997 et basé à Daejeon.
L’Irish Citizen Army (ICA) est une milice irlandaise d’autodéfense ouvrière, créée en 1913.
La Presidential Citizen Medal est une haute décoration civile des États-Unis.
Citizen est une police d'écriture dessinée en 1986 par Zuzana Licko.